Андрей Чертков:
 Чертков, Андрей Геннадьевич (род. 1969) — российский бизнесмен, исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода в 2015 году.
 Чертков, Андрей Евгеньевич (род. 1961) — российский журналист, издатель и литературный критик.